Ердоган () — турецьке прізвище.

Відомі носії 
 Асли Ердоган (. 1967) — турецька журналістка і правозахисниця, фізик, колумністка.
 Білала Ердоган ( 1981) — турецький бізнесмен, син президента Туреччини Реджепа Ердогана.
 Реджеп Тайїп Ердоган ( 1954) — 12-й президент Туреччини.
 Мерьєм Ердоган ( 1990) — турецька бігунья на довгі дистанції.
 Хакан Ердоган ( 1966) — турецький шахіст.
 Чингісхан Ердоган ( 1987) — турецько-російський борець.
 Еміне Ердоган ( 1955) — дружина Реджепа Тайіпа Ердогана.
 Юсуф Ердоган ( 1992) — турецький футболіст, півзахисник.